Saint Davy ou Davy de Londres est un chartreux anglais, martyrisé avec huit autres moines à Londres, en 1537, pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII comme le seul chef spirituel de l’Église d’Angleterre.

C'est un saint catholique fêté le 8 juin ou le 20 septembre, selon les sources.

Notes et références 

Saint cartusien
Saint anglais
Chrétien martyr victime de l'anglicanisme
Chrétien martyr en Grande-Bretagne
Chrétien martyr au XVIe siècle